Jan Griffier ist der Name folgender Personen:

* Jan Griffier I (um 1652–um 1718), Maler
 Jan Griffier II (1688–um 1750), Maler